Натуральне число 409
 409 рік до нашої ери
 409 рік нашої ери